Песо́чное — деревня в городском округе Семёновский. Входит в состав Пафнутовского сельсовета.

Описание
Расположена в 1 км от административного центра сельсовета — Пафнутово и 53 км от областного центра — Нижнего Новгорода.

География 
Деревня расположена на левом берегу реки Песочной.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты городского округа Семёновский